Niemcy:
 Martinroda – dzielnica Vachy
 Martinroda – gmina w kraju związkowym Turyngia, w powiecie Ilm